Il singolare del torneo di tennis Indian Wells Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jason Stoltenberg che ha battuto in finale Mark Knowles 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Jason Stoltenberg (Campione)
 Michael Joyce (secondo turno)
 Hendrik Dreekmann (quarti di finale)
 Assente

 Ján Krošlák (secondo turno)
 Assente
 Mark Knowles (finale)
 Jean-Philippe Fleurian (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Indian Wells Challenger 1996